

Сусаніно — селище міського типу, районний центр, Костромська область
 Сусаніно — селище, Гатчинський район, Ленінградська область
 Сусаніно — село, Ульчський район, Хабаровський край
 Сусаніно — платформа Жовтневої залізниці

Див. також 
 Сусаніне